Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 1985 — 2-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 20 по 28 января 1985 года в городе Дакка (Бангладеш). В турнире приняло участие 10 сборных.

Чемпионами во 2-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, победив в финале сборную Индии со счётом 3:2 в овертайме. Бронзовым призёром стала сборная Южной Кореи, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 2:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 7-8 места

За 5-6 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 1985

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 Страница чемпионата на сайте rediff.com
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)

1985
1985 год в Бангладеш
Международные спортивные соревнования в Дакке
Хоккей на траве в Бангладеш
Январь 1985 года
Чемпионаты Азии в 1985 году